Фобос-Грунт:

 Фобос-Грунт — российская автоматическая межпланетная станция.
 Фобос-Грунт 2 — планируемая российская автоматическая межпланетная станция.